Buchenau kan syfta på:

 Franz Georg Philipp Buchenau (1831-1906), botanikern